Regno d'Armenia – regno indipendente dal 190 a.C. al 165 d.C. e protettorato dell'Impero romano dal 165 al 428
 Regno armeno di Cilicia – regno di epoca medievale